DVB ( — цифровое видео вещание) — семейство стандартов цифрового телевидения, разработанных международным консорциумом DVB Project.

В 1991 году ведущие телерадиокомпании и производители специальной техники основали организацию European Launching Group (ELG). В 1993 году ELG самопереименовалась в Digital Video Broadcasting Project (DVB Project). Первым стандартом цифрового телевидения, разработанным DVB Project, стал стандарт для спутникового телевидения DVB-S.

Консорциум DVB Project работает под брендом DVB.

Стандарты, разработанные консорциумом DVB Project, делятся на группы по сфере применения. Каждая группа имеет сокращённое название с префиксом DVB-, например, DVB-H — стандарт для мобильного телевидения.

Технологии DVB стандартизированы Европейским институтом телекоммуникационных стандартов (ETSI).

Стандарты DVB охватывают все уровни модели взаимодействия открытых систем OSI с разной степенью детализации для различных способов передачи цифрового сигнала: наземного (эфирного и мобильного), спутникового, кабельного телевидения (как классического, так и IPTV). На более высоких уровнях OSI стандартизируются системы условного доступа, способы организации информации для передачи в среде IP, различные метаданные и др.

Некоторые стандарты DVB в высокой степени связаны со стандартами сжатия видео MPEG-1, MPEG-2 и MPEG-4, которые определяют тип используемого транспорта и способ компрессии изображений в цифровом телевидении. В то же время стандарты DVB предлагают расширения этих стандартов, особенно MPEG-2.

Помимо стандартов ETSI, на сайте консорциума DVB Project в свободном доступе находятся так называемые «голубые книги» (bluebooks), содержащие новшества в стандартах DVB, которые ещё не приняты ETSI и проходят стадию обсуждения.

Стандарты DVB, принятые ETSI, подразделяются на несколько групп: EN — обязательные стандарты, TS — техническая спецификация (неполный предварительный стандарт), TR — рекомендация, необязательная для исполнения. Стандарты, в названии которых имеется слово guidelines (руководящие указания), содержат развёрнутые и подробные рекомендации и разъяснения, а кроме того, много полезной сопутствующей информации.

Тексты большинства стандартов DVB предоставляются свободно.

ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) является полноправным членом консорциума DVB Project.

Основные группы стандартов DVB по сфере применения

Краткий перечень стандартов DVB

Распространённость в России и СНГ 
Цифровое спутниковое телевещание в стандарте DVB-S ведётся в России и СНГ уже давно. Цифровое кабельное телевещание в стандарте DVB-C ведётся в основном лишь в крупных городах.

Россия 

С 2012 года цифровое эфирное телевещание в России ведётся только в новом стандарте DVB-T2. Российская сеть цифрового эфирного телевещания состоит из 20 бесплатных каналов.

Белоруссия 
 Белорусский радиотелевизионный передающий центр (РУП «БРТПЦ») ведёт трансляцию цифрового ТВ на территории Белоруссии (8 программ по состоянию на начало 2012 года). По состоянию на 16 января 2012 года охват населения цифровым эфирным телевизионным вещанием стандарта DVB-T составляет 94,9 %. Вещательные передатчики установлены в 57 пунктах и постоянно ведётся расширение зоны радиопокрытия. К 2015 году РУП БРТПЦ перейдёт на телевизионное эфирное вещание только в цифровом формате.
 Также частный кабельный оператор и интернет-провайдер «Cosmos-TV» ведёт трансляцию как в стандарте DVB-C, так и в стандарте DVB-T в Минске и Минском районе.
 По состоянию на январь 2012 года, большинство кабельных операторов страны переходят на вещание цифрового ТВ. В то же время, переход кабельных операторов полностью на цифровое ТВ не является обязательным (в отличие от эфирного ТВ).

Казахстан 
 В Темиртау ведётся вещание частным оператором в стандарте DVB-T.
 В Караганде установлены два цифровых передатчика в принятом в Казахстане стандарте DVB-T2.
 В Алма-Ате c 2009 года проводится тестовое вещание в стандарте DVB-H для мобильных устройств.
 С 10 декабря 2010 года система национального спутникового телерадиовещания «OTAU TV» работает в стандарте DVB-S2. Ряд каналов также поднимаются на спутники в стандарте DVB-S.
 С 3 июля 2012 года введена в эксплуатацию национальная эфирная цифровая сеть телевещания (ЭЦТВ) в стандарте DVB-T2, трансляция ведётся в городах Астана, Алма-Ата, Караганда, Жезказган, Жанаозен.
 С 4 декабря 2012 года сигнал DVB-T2 в ЭЦВТ закодирован системой доступа «Irdeto Cloacked CA».

Киргизия 
В Киргизии цифровое телерадиовещание ведётся в стандартах DVB-S (Turksat, 42e), DVB-S2 (Azersat, 46e; Eutelsat-70B, 70,5e), DVB-C (Smart-TV, Ала-Тв и др.), DVB-T2

См. также 
 DVB-карта
 Ресивер цифрового телевидения
 Российская телевизионная и радиовещательная сеть

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт консорциума DVB Project
 Европейский стандарт цифрового телевидения. Что это такое?
 Полезно знать: секреты цифровых тюнеров. Чем отличается DVB-C от DVB-T
 Реализуемость в России технологии мобильного цифрового телевизионного вещания DVB-H
 Стандарт DVB-T2 // DVB
 DVB-T2. Обзор технологии // ROHDE&SCHWARZ
 Второе поколение стандартов DVB: обзор и перспективы // Mediasat, 2010, № 7 (42)

DVB